Рапейко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рапейко, Андрей Альбинович (род. 1971) — белорусский футболист, играл на позиции нападающего.
 Рапейко, Максим Осипович (1907—1940) — участник Советско-финской войны, Герой Советского Союза, капитан.